Закладальний стовбур (ствол) (рос. закладочный ствол, англ. stowage shaft, нім. Versatzschacht m) – при підземному видобутку корисних копалин - вертикальна або похила виробка, що має безпосередній вихід на поверхню та призначена для спуску закладального матеріалу. Син. (рідко) – закладний стовбур (ствол).

Література 
 

Гірничі виробки